Jörges ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Gerboth-Jörges (* 1966), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Hans-Ulrich Jörges (* 1951), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Joerges